Bazylika św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach – rzymskokatolicki kościół parafialny z 2. połowy XIX wieku w Katowicach, należący do parafii św. Szczepana, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Historia obecnej świątyni 

Twórcą projektu obecnej świątyni jest Paul Jackisch. Wśród odrzuconych propozycji znajduje się projekt wiedeńskiego architekta Hugona Heera, który zbyt monumentalny i zbyt drogi do realizacji. Jego projekt miał przenosić na Górny Śląsk eksperymenty w zakresie nowego kształtowania architektury świątyń, zainicjowane dyskusją nad wzorcowym modelem kościoła, prowadzoną w ramach Kościoła ewangelickiego. Projekt wykorzystano później przy wznoszeniu kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.
Budowę nowego, współcześnie istniejącego kościoła w Bogucicach zainicjował ks. Ludwik Skowronek. Budowę kościoła zakończono w 1894 roku. 25 października 1894 nowa świątynia została konsekrowana przez biskupa wrocławskiego ks. kardynała Georga Koppa. W październiku 1994 roku odbyła się wielka uroczystość z okazji 100-lecia świątyni, na którą przybyli dawni kapłani związani z parafią. W dzień odpustu Matki Boskiej Boguckiej, 1 czerwca 2014 biskup senior archidiecezji katowickiej Damian Zimoń wprowadził do kościoła relikwie św. Jana Pawła II. 21 czerwca 2015 roku nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore nadał świątyni tytuł bazyliki mniejszej. Tym samym kościół pw. św. Szczepana w Katowicach został 2. w Katowicach i 6. w archidiecezji katowickiej bazyliką.

Remonty i renowacje bazyliki 
W 1994 roku przeprowadzono malowanie kościoła. W lipcu 2006 roku poddano renowacji boczny ołtarz kalwaryjski, w grudniu 2007 oddano odrestaurowany ołtarz św. Barbary, a w marcu 2008 ołtarz św. Floriana. W czerwcu 2012 rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła: od czerwca 2012 do grudnia 2012 trwało malowane prezbiterium Sanktuarium, zaś 8 marca 2013 roku rozpoczęło się malowanie lewej nawy kościoła. Na przełomie maja i czerwca 2013 roku rozpoczęto malowanie prawej nawy świątyni. Zarówno malowanie prawej, jak i lewej nawy zakończono w sierpniu tego samego roku. We wrześniu 2013 roku rozpoczęto malowanie nawy głównej oraz chóru i przedsionka. Przedsionek został otwarty jeszcze we wrześniu. W grudniu otwarto nawę główną oraz chór, w tym samym miesiącu w kościele montowano nowe nagłośnienie i oświetlenie ołtarzy bocznych. Na przełomie roku 2013/14 całkowicie zakończono remont. W czasie remontu w kościele namalowane zostały freski przedstawiające sceny z życia Jezusa Chrystusa (w prezbiterium) oraz wizerunki św. siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II (na chórze). W pierwszym i drugim w kwartale roku 2014 w świątyni wymieniono oświetlenie.

Historia parafii 
Początek parafii w Bogucicach przypada na lata 1374–1396. Pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem św. Szczepana i św. Doroty istniał już w 1403 roku. Proboszczem był ks. Mikołaj. W 1551 roku parafia płaciła świętopietrze w kwocie 2 groszy. Fragment protokołu wizytacji parafii boguckiej z 1598:

Od 1773 roku patronem kościoła jest tylko św. Szczepan.

Architektura 
Kościół św. Szczepana w Katowicach jest neogotycką świątynią trójnawową. Został zbudowany z cegły. Świątynia posiada strzelistą wieżę z zegarem. W oknach transeptu znajdują się kolorowe witraże.

Cudowny obraz Matki Boskiej Bogucickiej 

Obraz Matki Boskiej Bogucickiej (Boguckiej Panienki) powstał w drugiej połowie XV wieku i był kilkukrotnie przemalowywany. Został namalowany na lipowej desce o grubości 12 mm przez nieznanego autora. 4 czerwca 2000 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu koronami papieskimi, poświęconymi w 1999 r. w Gliwicach przez Jana Pawła II.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej
Katowice
Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej
Katowice
Katowice
Katowice
Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej
Katowice